Családi kötelékek (Blood Ties): A Star Wars univerzumban játszódó, két történetből álló képregénysorozatot Tom Taylor írta. 2010. augusztus és 2012. július között képregényfüzetekben, 2011. május és 2013. január között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. A Családi kötelékek történetei 22 évvel ezelőtt, 2 és 1 évek között játszódnak az Új remény eseménye előtt.

Jango és Boba Fett meséje

Boba Fett halott

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net